Le régiment d'Anjou est un régiment d'infanterie du royaume de France, créé en 1604 sous le nom de régiment de Némon, devenu sous la Révolution le  d'infanterie de ligne.

Création et différentes dénominations 
 26 avril 1775 : création du régiment d’Anjou à partir des  et  du régiment d’Aquitaine, au nom de cette province
  : renommé  d’infanterie de ligne
  : le  est amalgamé dans la  de première formation
  : le   est amalgamé dans la  de première formation

Équipement

Drapeaux

Habillement

Historique

Colonels et mestres de camp 
  : Alexandre-Louis, vicomte de Mailly
  : Michel-Palamède de Forbin, comte de Janson
  : Louis-Gabriel-Marie de Contades de Gizeux
  : Jean-Henri de Wildermouth
  : Augustin-Joseph Isambert
  : Jean-Baptiste-Philibert Bodin de Saint-Laurent
  : Jean-Jacques-René de Glatigny

Campagnes et batailles 
Le  régiment d’infanterie de ligne a fait les campagnes de 1792 et 1793 à l’armée du Rhin ; 1794 à l’armée du Nord.

Annexes

Bibliographie 
 Louis Susane, Histoire de l'ancienne infanterie française, t. 4, 1851, p. 402 à 404

Articles connexes 
Régiments français d'Ancien Régime
  régiment d’infanterie (dernier régiment ayant entretenu la tradition du régiment d’Anjou)

Unité militaire sous l'Ancien Régime